dzika plaża – naturalna, niestrzeżona plaża
 Dzika plaża – album zespołu Domino

Zobacz też 
 Spacer dziką plażą